Johann Jakob Siebel ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Siebel (Politiker, 1679) (1679–1743), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johann Jakob Siebel (Politiker, 1710) (1710–1771), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld